Пирумов — русифицированный вариант фамилии армянского происхождения; женский вариант Пирумова.

Известные носители 
 Пирумов, Александр Иванович (1930—1995) — армянский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР (1983).
 Пирумов, Владимир Семёнович (1926—2014) — советский и российский военный деятель, контр-адмирал, лауреат Государственной премии Российской Федерации (1997), заслуженный деятель науки РСФСР (1992).
 Пирумов, Григорий Ульянович (род. 1962) — российский государственный деятель, заместитель министра культуры Российской Федерации. Сын У. Г. Пирумова.
 Пирумов, Ремал Николаевич (род. 1925) — генерал-майор (1976).
 Пирумов, Ульян Гайкович (1931—2015) — российский учёный, специалист в области газовой динамики и математического моделирования технологических процессов. Отец Григория Пирумова.

Пирумова 
 Пирумова, Наталия Михайловна (1923—1997) — советский и российский историк.